Juan Ernesto III (22 de junio de 1664, Weimar - 10 de junio de 1707, Weimar) fue duque de Sajonia-Weimar. Nació en la dinastía ernestina de la casa de Wettin y perteneció a la casa principesca de Sajonia-Weimar.

Fue hijo del duque Juan Ernesto II y su esposa Cristina Isabel, nacida princesa de Schleswig-Holstein-Sonderburg. Con la muerte de su padre en 1683, fue proclamado duque conjuntamente con su hermano mayor Guillermo Ernesto.

Era alcohólico y políticamente frío a diferencia de su dinámico hermano, quien, por esa razón, asumió realmente el gobierno del ducado, convirtiéndose en autócrata y en único gobernante. Sin embargo, Juan Ernesto III sirvió como co-duque hasta su muerte, aunque con poca influencia significativa.

Desde enero a julio de 1703, J. S. Bach fue elegido músico de corte en Weimar. Escribió el Concierto para Órgano No.1 en Sol mayor, BWV 592, y el Concierto para Órgano en Do mayor, BWV 595, a partir de un tema de su hijo, Juan Ernesto de Sajonia-Weimar.

Familia 
En Zerbst el 11 de octubre de 1685 Juan Ernesto se casó en primeras nupcias con Sofía Augusta de Anhalt-Zerbst. Tuvieron cinco hijos.

 Juan Guillermo (Weimar, 4 de junio de 1686 - Weimar, 14 de octubre de 1686).
 Duque Ernesto Augusto I de Sajonia-Weimar (Weimar, 19 de abril de 1688 - Eisenach, 19 de enero de 1748), más tarde heredó Eisenach y Jena.
 Leonor Cristiana (Weimar, 15 de abril de 1689 - Weimar, 7 de febrero de 1690).
 Juana Augusta  (Weimar, 6 de julio de 1690 - Weimar, 24 de agosto de 1691).
 Juana Carlota (Weimar, 23 de noviembre de 1693 - Weimar, 2 de marzo de 1751).

En Kassel el 4 de noviembre de 1694 y solo dos meses después de la muerte de su primera esposa, Juan Ernesto se casó por segunda vez con Carlota Dorotea Sofía de Hesse-Homburg. Tuvieron cuatro hijos:
 Carlos Federico (Weimar, 31 de octubre de 1695 - Weimar, 30 de marzo de 1696).
 Príncipe Juan Ernesto (Weimar, 25 de diciembre de 1696 - Frácfort, 1 de agosto de 1715), un compositor quien estudió con Bach y de cuyos conciertos Bach hizo transcripciones.
 María Luisa (Weimar, 18 de diciembre de 1697 - Weimar, 29 de diciembre de 1704).
 Cristiana Sofía (Weimar, 7 de abril de 1700 - Weimar, 18 de febrero de 1701).

Después de la muerte de Juan Ernesto, su sucesor e hijo mayor, Ernesto Augusto, recibió nominalmente el poder de su padre, aunque el poder real fue retenido por su tío, Guillermo Ernesto, hasta su muerte en 1728, cuando Ernesto Augusto se convirtió en único duque reinante de Sajonia-Weimar.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Ernst Wülcker: Johann Ernst IX. En: Allgemeine Deutsche Biographie Vol. (ADB). 14, Duncker & Humblot, Leipzig 1881, pp. 362-364.
 Karl Helmrich: Geschichte des Grossherzogthums Sachsen-Weimar-Eisenach, Weimar 1852, p. 106 (Digitalizado)

Duques de Sajonia-Weimar del siglo XVII (Casa de Wettin)
Duques de Sajonia-Weimar del siglo XVIII (Casa de Wettin)